Szumowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Szumowka – miejscowość (ros. kordon) w obwodzie kostromskim
 Szumowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Szumowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie smoleńskim
 Szumowka – wieś w obwodzie smoleńskim
 Szumowka – wieś w obwodzie uljanowskim